

Biologia 
Giovinezza – fase dello sviluppo umano

Cinema 
 Giovani – film del 2003 diretto da Luca Mazzieri e Marco Mazzieri

Musica 
Giovani – rivista musicale italiana
Giovani – album di Irama del 2018